Carles Rexach (1947-), est un footballeur espagnol
 Eduardo Serra Rexach (1946-), est un homme politique et un entrepreneur espagnol
 Felix Benitez Rexach (1886-1975), est un ingénieur portoricain
 Joan Rexach (mort en 1468) est un peintre et miniaturiste valencien de style gothique
Patronyme hispanique